

Onomastica
Thiébaud – variante francese del nome proprio di persona Teobaldo

Persone 
 Georges Thiébaud – giornalista e attivista francese
 Kelly Thiebaud – attrice e modella statunitense
 Valère Thiébaud – ciclista svizzero
 Wayne Thiebaud – pittore statunitense